Victorioso puede referirse a:
Quien obtiene una victoria

Epítetos
 Erico el Victorioso, rey de Suecia
 Adalberto el Victorioso, margrave
 Guillermo el Victorioso (duque de Brunswick-Luneburgo)
 Carlos VII el Victorioso, rey de Francia
 Alfonso VI el Victorioso, rey de Portugal

Nombres de obras
 Victorious, comedia